Kalmár János (1899–1977) fegyvertörténész, gépészmérnök
 Kalmár János (1908–1990) labdarúgó, edző 
 Kalmár János (1942) olimpiai bronzérmes kardvívó, orvos
 Kalmár János (1952) Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész
 Kalmár János (1955) geodéta
 Kalmár János (1956) történész
 Kalmár János zenész

Jegyzetek